Cette page recense les Strada Nuova (Rue neuve) en Italie :
 La Strada Nuova  de Gênes, rue majeure de la ville édifiée au  et célèbre pour ses nombreux palais résidentiels dont certains sont devenus musées.
 La Strada Nuova  de Venise entre le canal du Cannaregio et le Campo Santi Apostoli, parallèle au Grand Canal, édifiée vers 1870.

Voir aussi
 
 

Strada Nuova